Манзурка — топоним в России:

 Манзурка — река, левый приток Лены.
 Манзурка — село в Качугском районе Иркутской области.